David Douline, né le  à Grenoble, est un footballeur français, qui évolue au poste de milieu défensif au Servette FC.

Biographie 
David Douline est formé à l'AS Saint-Étienne. N'arrivant pas à s'imposer en équipe première dans le club forézien, ni à Évian Thonon Gaillard, il joue dans les divisions inférieures françaises dans les clubs de la MDA Chasselay et du Puy Foot 43. 

Il rejoint en 2017 le Clermont Foot 63, club évoluant en Ligue 2. Il joue son premier match en Ligue 2 le , lors d'un déplacement à Châteauroux (victoire 0-2 à l'extérieur). Il marque son premier but dans ce championnat le 14 octobre 2017, lors de la réception du Havre AC (victoire 3-0 à domicile). En 2018, il est prêté au Rodez AF, club de National, afin de gagner du temps de jeu. À l'issue de la saison 2018-2019, il s'engage définitivement avec le club aveyronnais, promu en deuxième division.

Statistiques

Palmarès 
  Rodez AF
 Championnat de France de National (1) :
 Champion : 2018-19.

Notes et références

Liens externes 

 

Footballeur français
Joueur du Thonon Évian Grand Genève FC
Joueur du Monts d'Or Azergues Foot
Joueur du Puy Foot 43
Joueur du Clermont Foot 63
Joueur du Rodez AF
Joueur du Servette FC
Naissance en mai 1993
Naissance à Grenoble